Ро́зовка — село в Минераловодском районе (городском округе) Ставропольского края.

Варианты названия 
 Разовка

География 
Расстояние до краевого центра: 114 км.

Расстояние до районного центра: 27 км.

История 
Дата основания: 1912 год.

До 1917 — Ставропольская губ., Александровский (Пятигорский) у., Марьино-Колодцевская вол. Нем. село.

До 2015 года село было административным центром упразднённого Розовского сельсовета.

Население 

По данным переписи 2002 года, 82 % населения — русские.

Инфраструктура 
 Администрация Розовского сельсовета
 Социально-культурное объединение
 Библиотека. Действует с 1953 года. Более 20 тысяч томов

Образование 
 Детский сад № 32 «Золотой ключик»
 Средняя общеобразовательная школа № 9
 Детский дом (смешанный) № 2 «Золотой ключик». Открыт 7 апреля 1999 года (по другим данным - 14 декабря  2000 года).

Памятники 
 Братская могила красных партизан, погибших в годы гражданской войны, и советских воинов, погибших при освобождении села от фашистских захватчиков

Ссылки 
 
 село Розовка на проекте wikimapia.org

Примечания 

Населённые пункты Минераловодского района
Места поселения российских немцев в Ставропольском крае